Кордишівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Кордишівська сільська рада — Вінницька область, Козятинський район
 Кордишівська сільська рада — Тернопільська область, Шумський район